Ochrobryum är ett släkte av bladmossor. Ochrobryum ingår i familjen Dicranaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Ochrobryum